

Littérature 
 De l'amour est un essai de Stendhal publié en 1822.
 De l'amour est une œuvre d'Étienne Pivert de Senancour (1806).
 De l'amour est une nouvelle d’Anton Tchekhov (1898).

Cinéma 
 De l'amour est un film français de Jean Aurel sorti en 1964, d'après l'œuvre de Stendhal. 
 De l'amour est un film français réalisé par Jean-François Richet en 2001, sans lien avec le précédent.
 De l'amour est un film russe réalisé par Anna Melikian, sorti en 2015.

Musique 
 De l'amour est un album du groupe Odeurs sorti en 1981.
 De l'amour est une chanson de Johnny Hallyday, éponyme de l'album De l'amour sorti en novembre 2015. 
 De l'amour, chanson d'Urgence Homophobie, sortie le .

Amour